A 36-a ediție a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din noiembrie 2006 până la Campionatul Mondial de Scrimă din 2007 de la Sankt Petersburg.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

2006 în scrimă
2007 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă